Farrant ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Farrant (* um 1575–† nach 1625), englischer Komponist, Musiker und Musikinstrumentenbauer
 Francis Farrant (1803–1868), britischer Diplomat
 Kim Farrant (* 1975), australische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Otto Farrant (* 1996 oder 1997), britischer Schauspieler
 Penelope Anne Farrant (* 1953), australische Botanikerin

Farrant steht für:

 Farrantsche Lösung, ein früher in der Mikroskopie eingesetztes Konservierungsmittel aus Glycerin, Gummiarabikum und arseniger Säure